Ел Коро има више значења:

 Ел Коро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коро (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коро, Фраксион ла Мантекиља (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Коро (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику